Niños robados puede referirse a:

Tráfico de niños, una de las formas de trata de personas.
Niños robados por el franquismo, tráfico de niños durante el franquismo.
Il ladro di bambini en España Niños robados (1992), película italiana.
Niños robados (miniserie), miniserie española de 2013.